Caecum peut faire référence à:
 Cæcum, la première partie du côlon chez les mammifères
 Caecum (mollusque), un genre de mollusques gastéropodes de l'ordre des Littorinimorpha et de la famille des Caecidae

Voir aussi 
 Foramen caecum, plusieurs unités anatomiques

Cacographie (e dans l'a)
Homonymie en zoologie